Сочипала има више значења:

 Сочипала (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочипала (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочипала (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику